Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute à Hambourg du 9 au .

Sandra Reynolds remporte le simple dames. En finale, elle bat Yola Ramírez.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Reynolds et Renee Schuurman.

En double mixte, la paire Sandra Reynolds et Bob Hewitt enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Allemagne

Navigation 

dames 1961
Allemagne
Événement sportif à Hambourg
Sport en Allemagne en 1961
Sport en août 1961